District Koerski (oblast Koersk), een district in het Russische oblast Koersk
 District Koerski (Stavropol), een district in de Russische kraj Stavropol